Шабел:

 Шабел (фамилия)
 Шабел (деревня) — Смоленская область
 Шабел — Настольная игра
 Шабел — вариант лексемы шобла, шобала, шабла, шобола, шобёл, шобляк:
 Толпа, скопище людей (обычно агрессивно настроенных).
 Отбросы общества, опустившиеся люди.